Het seizoen 1938/39 was de dertiende editie van de Belgische Derde Klasse. De competitie vond plaats tussen september 1938 en april 1939. De officiële naam destijds was Promotion (Bevordering of Promotie). De 56 deelnemende ploegen waren onderverdeeld in 4 reeksen van 14 ploegen. R. Fléron FC, RCS Hallois, RRC Tournaisien en Herentalsche SK werden kampioen en promoveerden naar Eerste afdeling.

Wegens het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in september 1939 zou er gedurende twee jaar geen officieel competitievoetbal gespeeld worden in België.  De officiële competities werden pas hervat in het najaar van 1941.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Afdeling 1937-38 voor de start van het seizoen:
 Racing FC Montegnée (voorlaatste reeks A) degradeerde na 4 seizoenen in 2e nationale.
 FC Duffel (laatste reeks A) degradeerde na 3 seizoenen in 2e nationale.
 RRC de Gand (voorlaatste reeks B) degradeerde na 25 seizoenen in 1e en 2e nationale voor het eerst naar 3e nationale.
 KVG Oostende (laatste reeks B) degradeerde na 3 seizoenen in 2e nationale.

Gepromoveerde teams
Volgende 12 teams waren gepromoveerd uit de regionale afdelingen voor de start van het seizoen: 
Zeven clubs maakten hun debuut in de nationale reeksen.
 R. Gosselies Sports
 RUS de Laeken
 Racing Club Lokeren
 Stade Mouscronnois
 VV Edegem Sport
 VV Looi Sport Tessenderlo
 VV Ons Genoegen Vorselaar
Drie clubs promoveerden na 1 seizoen terug naar 3e nationale:
 La Jeunesse d'Eupen
 FC Jeunesse Sportive Athusienne
 RCS Hallois
Eén club promoveerde na 2 seizoenen terug naar 3e nationale:
 WA Namur
Eén club promoveerde na 5 seizoenen terug naar 3e nationale:
 SRU Verviers

Deelnemende teams

Deze ploegen speelden in het seizoen 1938-39 in Bevordering. Bij elke ploeg wordt het stamnummer aangegeven. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Reeks A

Reeks B

Reeks C

Reeks D

Eindstanden

Bevordering A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Opmerking
 RCS Hallois werd kampioen omdat het minder verloren wedstrijden telde dan RRC de Gand en AC Hemiksem.

Bevordering C 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering D 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Promoverende teams
De vier kampioen promoveerden naar Eerste Afdeling 1941-42 op het eind van het seizoen:
 R. Fléron FC (kampioen reeks A) promoveerde na 11 seizoenen terug  2e nationale.
 RCS Hallois (kampioen reeks B) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 RRC Tournaisien (kampioen reeks C) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 Herentalsche SK (kampioen reeks D) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.

Degraderende teams
De laatste drie ploegen van elke reeks degradeerden naar de regionale afdelingen op het eind van het seizoen:
 La Jeunesse d'Eupen (12e reeks A) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.
 RC Vottem (13e reeks A) degradeerde na 2 seizoenen in 3e nationale.
 FC Jeunesse Sportive Athusienne (14e reeks A) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.
 Nielsche AC (12e reeks B) degradeerde na 6 seizoenen in 3e nationale.
 WA Namur (13e reeks B) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.
 Union Sportive Auvelais (14e reeks B) degradeerde na 3 seizoenen in 3e nationale.
 SCUP Jette (12e reeks C) degradeerde na 4 seizoenen in 3e nationale.
 Excelsior AC Sint-Niklaas (13e reeks C) degradeerde na 3 seizoenen in 3e nationale.
 Daring Club Blankenberghe (14e reeks C) degradeerde na 5 seizoenen in 3e nationale.
 FC Duffel (12e reeks D) degradeerde na 7 seizoenen in 2e en 3e nationale.
 Turnhoutsche SK HIH (13e reeks D) degradeerde na 11 seizoenen in 2e en 3e nationale.
 Genk VV (14e reeks D) degradeerde na 5 seizoenen in 3e nationale.

Bronnen en voetnoten 

Derde klasse voetbal België
Belgie 3